Усаклы:
 Усаклы — деревня в Архангельском районе Башкортостана
 Усаклы — деревня в Бардымском районе Пермского края